Идей (): 

1) — сын Дардана и Хрисы, переселившийся, по поздним преданиям, из Пелопоннеса, через Самофракию во Фригию и поселившийся у основания названного по его имени горного хребта. Идею же приписывают поздние авторы и введение мистерий «Великой Матери»; 

2) вестник Приама, несколько раз упоминаемый в Илиаде и сопровождавший Приама в ставку Ахилла.

Имя «Идей» (крит. Видей) встречается в критских текстах минойского периода.

Примечания 

Имена греческого происхождения